Лупол Василь Митрофанович — один із засновників Одеської обласної спілки журналістів, учасник Другої світової війни, заслужений журналіст Молдавської РСР.
 Лупол Іван Еммануїлович (1926—2004) — український і російський хоровий диригент.
 Лупол Михайло Костянтинович — радянський футболіст.

Див. також 
 Лупул
Прізвища